Меле́тий () — мужское русское личное имя греческого происхождения; разговорная форма этого имени — . Производная фамилия от этого имени — .

Персоналии 
 Мелетий, память 24 мая;

 Мелетий (Метаксакис) (1871—1935) — митрополит Элладский, патриарх Константинопольский, патриарх Александрийский.

 Мелетий Антиохийский — патриарх, память 12 февраля;
 Мелетий Валлисиот — преподобный, память 19 января;
 Мелетий Галатийский — мученик, трибун, память 24 мая;
 Мелетий Кипрский — епископ, память 21 сентября;
 Мелетий Ликопольский — митрополит;
 Мелетий Новый — преподобный, память 1 сентября (иже в горе Миупольской);
 Мелетий Пигас (1549—1601) — патриарх Александрийский;

 Мелетий (Голоколосов) (ум. 1918) — преподобномученик, иеромонах, память 26 января, 3 сентября;
 Мелетий (Дёмин) (1890—1982) — православный подвижник.
 Мелетий (Егоренко) (род. 1962) — епископ Украинской православной церкви, митрополит Черновицкий и Буковинский.
 Мелетий (Каламарас) (1933—2012) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Никопольский и Превезский (1980—2012).
 Мелетий (Картушин) (ок. 1859—1934) — предстоятель Древлеправославной церкви Христовой;
 Мелетий (Леонтович) (1784—1840) — архиепископ Харьковский и Ахтырский;
 Мелетий (Павлюченков) (род. 1977) — архиерей Русской православной церкви, епископ Рославльский и Десногорский.
 Мелетий (Смотрицкий) (1570—1630-е) — архиепископ Полоцкий, писатель, деятель просвещения;
 Мелетий (Федюнев) — преподобномученик, иеромонах, память 26 января, 10 сентября;
 Мелетий (Якимов) (1835—1900) — святитель, епископ Селенгинский, Якутский, Рязанский и Зарайский, духовный писатель, кандидат богословия.

См. также